A 26 317-es számú mellékút egy rövid, állomáshoz vezető, öt számjegyű mellékút Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.

Nyomvonala 

A 2617-es útból ágazik ki, annak 9+850-es kilométerszelvénye közelében, Boldva közigazgatási területén. Észak-északnyugat felé indul, de csak a Miskolc–Tornanádaska-vasútvonal Boldva megállóhelyéig vezet, ott véget is ér. Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 163 méter.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 17.

Jegyzetek 

26317